

Patronyme 

 Pierre-Antoine Quillard (v. 1700-1733), dessinateur, artiste peintre et graveur français ;
 Pierre Quillard (1864-1912), poète français.

Toponyme 

 Rue Pierre-Quillard, voie du  de Paris.

Autres 
 Quillard, type de voilier.
Patronyme français